Aldo Bolzan (* 1932, Esch-sur-Alzette), un coureur cycliste luxembourgeois
 Adaílton Martins Bolzan (* 1977, Santiago), un footballeur brésilien
 Marcos Bolzán (* 1981)